Trauma (von griech. τραύμα „Wunde, Verletzung“, Mehrzahl: Traumata, auch Traumen) steht für:

 Trauma (Medizin), Verletzung oder Schädigung lebenden Gewebes
 Trauma (Psychologie), seelische Verletzung
Buch-Titel
 Trauma (Roman) (Originaltitel: Life Expectancy) des US-Amerikaners Dean Koontz von 2004
Film- und TV-Titel
 Trauma (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Trauma (kanadische Fernsehserie), kanadische Fernsehserie
 Trauma (1983), deutsches Psychodrama von Gabi Kubach
 Trauma (1993), Originaltitel von Aura (Film), italienischer Horrorfilm (Giallo) von Dario Argento aus dem Jahr 1993
 Trauma (1972), deutsch-italienisch-spanischer Thriller von Karl Heinz Zeitler aus dem Jahr 1972
 Trauma (2004)
 Trauma (2017)
 Rosa Roth – Trauma, deutscher Fernsehfilm von Carlo Rola (2012)
Bandnamen
 Trauma (deutsche Band), deutsche Dark-Wave-Band
 Trauma (polnische Band), polnische Death-Metal-Band aus Elbląg, 1986 unter Thanatos gegründet
 Trauma (US-amerikanische Band), US-amerikanische Heavy-Metal-Band
 Gründungsname der italienischen Speed-Metal-Band Hammered (Band)

TRAUMA steht für:

 TRAUMA, Computerspiel, siehe Humble Indie Bundle #Humble Frozen Synapse Bundle

Traumata steht für:

 Traumata (Film) (Originaltitel: Trauma), britischer Psychothriller von Marc Evans aus dem Jahr 2004

Siehe auch